Jihad – begreb i Islam
 Jihad (navn) – et navn
 Jihad (sang) – en sang af det amerikanske band Slayer